Чобанка () — село в Страшенском районе Молдавии. Наряду с селом Панашешты входит в состав коммуны Панашешты.

География 
Село расположено на высоте 174 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Чобанка проживает 713 человека (358 мужчин, 355 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Страшенского района